Petit Marché (französisch für „kleiner Markt“) steht für:

 Petit Marché (Niamey), Markt in Niamey, Niger
 Petit Marché (Saint-Denis), Markt in Saint-Denis, Réunion